Penaflor kan syfta på följande platser:

Chile 

 Peñaflor (ort), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Talagante, 
 Peñaflor (kommun i Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Talagante, lat -33,61, long -70,89),

Spanien 

 Peñaflor (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Peñaflor (kommun i Spanien, Andalusien, Provincia de Sevilla, lat 37,73, long -5,36), 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar